Elios steht für:
 Claas Elios, Traktormodell des Herstellers Claas
 Elios-Proni, Gemeindebezirk von Kefalonia, Griechenland

Siehe auch:
 Elios-Studios, Filmstudio nahe Rom, Italien